El término Ilariónovka puede referirse a:

 Ilariónovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
 Ilariónovka (Kursk), localidad del óblast de Kursk.
 Ilariónovka (Riazán), localidad del óblast de Riazán.